Sons of Liberty – società segreta statunitense nel periodo della guerra di indipendenza americana

Cinema
Sons of Liberty – film del 1939 diretto da Michael Curtiz
Sons of Liberty – film del 2013 diretto da Drew Hall

Televisione
Sons of Liberty - Ribelli per la libertà – miniserie televisiva statunitense del 2015

Videogiochi
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – videogioco d'azione